Pylypenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Pilipenki/Пилипенки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Pylypenky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Pylypenky (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Pylypenky (Welyka Bahatschka)